Cruzada puede referirse a:
 Cruzadas, película de Diego Rafecas a estrenar en 2011.
 La campaña militar o Cruzadas.
 El nombre común de la planta Cruciata glabra.
 Al nombre común de la planta Cruciata laevipes.
 Sierra Cruzada, sierra perteneciente a los sistemas béticos y estribación de Sierra Mágina.
 Cruzada, impuesto implantado por los Reyes Católicos al papa.
 Cruzada de liberación, nombre que se dio en el franquismo a la guerra civil española.